Con el título de Diócesis de Rochester es posible referirse a cuatro demarcaciones religiosas diferentes:
 la Diócesis histórica de Rochester, en el condado de Kent (Inglaterra), de la Iglesia católica;
 la Diócesis anglicana de Rochester, en el condado de Kent (Inglaterra), de la Iglesia anglicana;
 la Diócesis católica de Rochester, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), de la Iglesia católica; o
 la Diócesis episcopal de Rochester, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), de la Iglesia episcopal.